Ахумян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Ахумян, Семён Тигранович (1930—2016) — армянский советский политический, общественный и государственный деятель.
 Ахумян, Тигран Семёнович (1894—1973) — армянский драматург и театровед, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, профессор.